Лас Милпас има више значења:

 Лас Милпас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Милпас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Милпас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Милпас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Милпас, Асерадеро (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Милпас (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Милпас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Милпас (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Милпас (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Милпас, Запотека Низајул (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Милпас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Милпас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Милпас, Ел Алто (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Милпас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Милпас (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Милпас (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Милпас (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Милпас (Суаки Гранде), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Милпас, Гвадалупе Естрада Ернандез (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Милпас, Исла Хуан А. Рамирез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Милпас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Милпас (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику